Dolinka (ukr. Долинка) – wieś na Ukrainie w rejonie iwanickim obwodu wołyńskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Долинка (Dolinka) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon iwanicki